El Torneig de Dubai 2020, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2020 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de febrer de 2020 per la categoria femenina i entre el 24 de febrer i l'1 de març en la masculina, ambdós en el Dubai Duty Free Tennis Stadium de Dubai, Emirats Àrabs Units.

La tennista romanesa Simona Halep va guanyar aquest títol per segona ocasió, mentre que el serbi Novak Đoković el va guanyar per cinquena vegada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2020
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020